Сен-Совёр (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Амбрён. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05156.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 442 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 281 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 209 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 209 активных работали 193 человека (104 мужчины и 89 женщин), безработных было 16 (6 мужчин и 10 женщин). Среди 72 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Преображения. Колокольня была классифицирована как исторический памятник в 1949 и в 1984 годах.
 Часовня Сен-Клод.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки